Старомонгольское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для монгольского, маньчжурского и сибинского языков. Старомонгольское письмо традиционно пишется по вертикали сверху вниз слева направо, однако в таблицах Юникода символы изображены повёрнутыми на 90° против часовой стрелки.

Данный блок имеет большое количество вариационных последовательностей, определённых для стандартизированных вариантов.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Старомонгольское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+180x
| title="U+1800: MONGOLIAN BIRGA" | 
| title="U+1801: MONGOLIAN ELLIPSIS" | 
| title="U+1802: MONGOLIAN COMMA" | 
| title="U+1803: MONGOLIAN FULL STOP" | 
| title="U+1804: MONGOLIAN COLON" | 
| title="U+1805: MONGOLIAN FOUR DOTS" | 
| title="U+1806: MONGOLIAN TODO SOFT HYPHEN" | 
| title="U+1807: MONGOLIAN SIBE SYLLABLE BOUNDARY MARKER" | 
| title="U+1808: MONGOLIAN MANCHU COMMA" | 
| title="U+1809: MONGOLIAN MANCHU FULL STOP" | 
| title="U+180A: MONGOLIAN NIRUGU" | 
| title="U+180B: MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR ONE (alias FVS1)" | FVS1
| title="U+180C: MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR TWO (alias FVS2)" | FVS2
| title="U+180D: MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR THREE (alias FVS3)" | FVS3
| title="U+180E: MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR (alias MVS)" | MVS
| title="U+180F: MONGOLIAN FREE VARIATION SELECTOR FOUR (alias FVS4)" | FVS4
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+181x
| title="U+1810: MONGOLIAN DIGIT ZERO" | 
| title="U+1811: MONGOLIAN DIGIT ONE" | 
| title="U+1812: MONGOLIAN DIGIT TWO" | 
| title="U+1813: MONGOLIAN DIGIT THREE" | 
| title="U+1814: MONGOLIAN DIGIT FOUR" | 
| title="U+1815: MONGOLIAN DIGIT FIVE" | 
| title="U+1816: MONGOLIAN DIGIT SIX" | 
| title="U+1817: MONGOLIAN DIGIT SEVEN" | 
| title="U+1818: MONGOLIAN DIGIT EIGHT" | 
| title="U+1819: MONGOLIAN DIGIT NINE" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+182x
| title="U+1820: MONGOLIAN LETTER A" | 
| title="U+1821: MONGOLIAN LETTER E" | 
| title="U+1822: MONGOLIAN LETTER I" | 
| title="U+1823: MONGOLIAN LETTER O" | 
| title="U+1824: MONGOLIAN LETTER U" | 
| title="U+1825: MONGOLIAN LETTER OE" | 
| title="U+1826: MONGOLIAN LETTER UE" | 
| title="U+1827: MONGOLIAN LETTER EE" | 
| title="U+1828: MONGOLIAN LETTER NA" | 
| title="U+1829: MONGOLIAN LETTER ANG" | 
| title="U+182A: MONGOLIAN LETTER BA" | 
| title="U+182B: MONGOLIAN LETTER PA" | 
| title="U+182C: MONGOLIAN LETTER QA" | 
| title="U+182D: MONGOLIAN LETTER GA" | 
| title="U+182E: MONGOLIAN LETTER MA" | 
| title="U+182F: MONGOLIAN LETTER LA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+183x
| title="U+1830: MONGOLIAN LETTER SA" | 
| title="U+1831: MONGOLIAN LETTER SHA" | 
| title="U+1832: MONGOLIAN LETTER TA" | 
| title="U+1833: MONGOLIAN LETTER DA" | 
| title="U+1834: MONGOLIAN LETTER CHA" | 
| title="U+1835: MONGOLIAN LETTER JA" | 
| title="U+1836: MONGOLIAN LETTER YA" | 
| title="U+1837: MONGOLIAN LETTER RA" | 
| title="U+1838: MONGOLIAN LETTER WA" | 
| title="U+1839: MONGOLIAN LETTER FA" | 
| title="U+183A: MONGOLIAN LETTER KA" | 
| title="U+183B: MONGOLIAN LETTER KHA" | 
| title="U+183C: MONGOLIAN LETTER TSA" | 
| title="U+183D: MONGOLIAN LETTER ZA" | 
| title="U+183E: MONGOLIAN LETTER HAA" | 
| title="U+183F: MONGOLIAN LETTER ZRA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+184x
| title="U+1840: MONGOLIAN LETTER LHA" | 
| title="U+1841: MONGOLIAN LETTER ZHI" | 
| title="U+1842: MONGOLIAN LETTER CHI" | 
| title="U+1843: MONGOLIAN LETTER TODO LONG VOWEL SIGN" | 
| title="U+1844: MONGOLIAN LETTER TODO E" | 
| title="U+1845: MONGOLIAN LETTER TODO I" | 
| title="U+1846: MONGOLIAN LETTER TODO O" | 
| title="U+1847: MONGOLIAN LETTER TODO U" | 
| title="U+1848: MONGOLIAN LETTER TODO OE" | 
| title="U+1849: MONGOLIAN LETTER TODO UE" | 
| title="U+184A: MONGOLIAN LETTER TODO ANG" | 
| title="U+184B: MONGOLIAN LETTER TODO BA" | 
| title="U+184C: MONGOLIAN LETTER TODO PA" | 
| title="U+184D: MONGOLIAN LETTER TODO QA" | 
| title="U+184E: MONGOLIAN LETTER TODO GA" | 
| title="U+184F: MONGOLIAN LETTER TODO MA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+185x
| title="U+1850: MONGOLIAN LETTER TODO TA" | 
| title="U+1851: MONGOLIAN LETTER TODO DA" | 
| title="U+1852: MONGOLIAN LETTER TODO CHA" | 
| title="U+1853: MONGOLIAN LETTER TODO JA" | 
| title="U+1854: MONGOLIAN LETTER TODO TSA" | 
| title="U+1855: MONGOLIAN LETTER TODO YA" | 
| title="U+1856: MONGOLIAN LETTER TODO WA" | 
| title="U+1857: MONGOLIAN LETTER TODO KA" | 
| title="U+1858: MONGOLIAN LETTER TODO GAA" | 
| title="U+1859: MONGOLIAN LETTER TODO HAA" | 
| title="U+185A: MONGOLIAN LETTER TODO JIA" | 
| title="U+185B: MONGOLIAN LETTER TODO NIA" | 
| title="U+185C: MONGOLIAN LETTER TODO DZA" | 
| title="U+185D: MONGOLIAN LETTER SIBE E" | 
| title="U+185E: MONGOLIAN LETTER SIBE I" | 
| title="U+185F: MONGOLIAN LETTER SIBE IY" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+186x
| title="U+1860: MONGOLIAN LETTER SIBE UE" | 
| title="U+1861: MONGOLIAN LETTER SIBE U" | 
| title="U+1862: MONGOLIAN LETTER SIBE ANG" | 
| title="U+1863: MONGOLIAN LETTER SIBE KA" | 
| title="U+1864: MONGOLIAN LETTER SIBE GA" | 
| title="U+1865: MONGOLIAN LETTER SIBE HA" | 
| title="U+1866: MONGOLIAN LETTER SIBE PA" | 
| title="U+1867: MONGOLIAN LETTER SIBE SHA" | 
| title="U+1868: MONGOLIAN LETTER SIBE TA" | 
| title="U+1869: MONGOLIAN LETTER SIBE DA" | 
| title="U+186A: MONGOLIAN LETTER SIBE JA" | 
| title="U+186B: MONGOLIAN LETTER SIBE FA" | 
| title="U+186C: MONGOLIAN LETTER SIBE GAA" | 
| title="U+186D: MONGOLIAN LETTER SIBE HAA" | 
| title="U+186E: MONGOLIAN LETTER SIBE TSA" | 
| title="U+186F: MONGOLIAN LETTER SIBE ZA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+187x
| title="U+1870: MONGOLIAN LETTER SIBE RAA" | 
| title="U+1871: MONGOLIAN LETTER SIBE CHA" | 
| title="U+1872: MONGOLIAN LETTER SIBE ZHA" | 
| title="U+1873: MONGOLIAN LETTER MANCHU I" | 
| title="U+1874: MONGOLIAN LETTER MANCHU KA" | 
| title="U+1875: MONGOLIAN LETTER MANCHU RA" | 
| title="U+1876: MONGOLIAN LETTER MANCHU FA" | 
| title="U+1877: MONGOLIAN LETTER MANCHU ZHA" | 
| title="U+1878: MONGOLIAN LETTER CHA WITH TWO DOTS" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+188x
| title="U+1880: MONGOLIAN LETTER ALI GALI ANUSVARA ONE" | 
| title="U+1881: MONGOLIAN LETTER ALI GALI VISARGA ONE" | 
| title="U+1882: MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAMARU" | 
| title="U+1883: MONGOLIAN LETTER ALI GALI UBADAMA" | 
| title="U+1884: MONGOLIAN LETTER ALI GALI INVERTED UBADAMA" | 
| title="U+1885: MONGOLIAN LETTER ALI GALI BALUDA" | 
| title="U+1886: MONGOLIAN LETTER ALI GALI THREE BALUDA" | 
| title="U+1887: MONGOLIAN LETTER ALI GALI A" | 
| title="U+1888: MONGOLIAN LETTER ALI GALI I" | 
| title="U+1889: MONGOLIAN LETTER ALI GALI KA" | 
| title="U+188A: MONGOLIAN LETTER ALI GALI NGA" | 
| title="U+188B: MONGOLIAN LETTER ALI GALI CA" | 
| title="U+188C: MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTA" | 
| title="U+188D: MONGOLIAN LETTER ALI GALI TTHA" | 
| title="U+188E: MONGOLIAN LETTER ALI GALI DDA" | 
| title="U+188F: MONGOLIAN LETTER ALI GALI NNA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+189x
| title="U+1890: MONGOLIAN LETTER ALI GALI TA" | 
| title="U+1891: MONGOLIAN LETTER ALI GALI DA" | 
| title="U+1892: MONGOLIAN LETTER ALI GALI PA" | 
| title="U+1893: MONGOLIAN LETTER ALI GALI PHA" | 
| title="U+1894: MONGOLIAN LETTER ALI GALI SSA" | 
| title="U+1895: MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZHA" | 
| title="U+1896: MONGOLIAN LETTER ALI GALI ZA" | 
| title="U+1897: MONGOLIAN LETTER ALI GALI AH" | 
| title="U+1898: MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI TA" | 
| title="U+1899: MONGOLIAN LETTER TODO ALI GALI ZHA" | 
| title="U+189A: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI GHA" | 
| title="U+189B: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI NGA" | 
| title="U+189C: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CA" | 
| title="U+189D: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI JHA" | 
| title="U+189E: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TTA" | 
| title="U+189F: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DDHA" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+18Ax
| title="U+18A0: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI TA" | 
| title="U+18A1: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI DHA" | 
| title="U+18A2: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI SSA" | 
| title="U+18A3: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI CYA" | 
| title="U+18A4: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZHA" | 
| title="U+18A5: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI ZA" | 
| title="U+18A6: MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF U" | 
| title="U+18A7: MONGOLIAN LETTER ALI GALI HALF YA" | 
| title="U+18A8: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI BHA" | 
| title="U+18A9: MONGOLIAN LETTER ALI GALI DAGALGA" | 
| title="U+18AA: MONGOLIAN LETTER MANCHU ALI GALI LHA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Дополнение к старомонгольскому письму

Примечания